Guix steht für:

 GNU Guix, eine Softwarepaket-Verwaltung
 Guix System, eine Linux-Distribution
 Josep Maria Guix, einen Bischof aus Vic